Bläser bezeichnet
 einen Instrumentalisten, der ein Blasinstrument spielt
 im Plural auch ein Blasorchester
 Fan eines Turbofantriebwerks, siehe Turbinen-Strahltriebwerk#Fan
 einen Glasbläser
 im Bergbau einen starken Schlagwetteraustritt, Bläser (Bergbau)

Bläser ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Bläser (1785–1859), deutscher Bildhauer
 Gerhard Bläser (1933–2009), deutscher Grafiker und Illustrator
 Jacob Bläser (um 1651–1712), Zimmermeister
 Josef Bläser (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Peter Bläser (1910–1994), deutscher katholischer Theologe
 Sonja Fatma Bläser (* 1964), deutsch-türkisch-kurdische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Blaeser
 Bleser
 Blaser